Хоан — многозначный термин:
 Фамилия
 Линарес Родригес, Хоан (род. 1975) — испанский футболист;
 хоаны — носовые отверстия;
 Хоан — эра японского традиционного летоисчисления.